ISK est un sigle qui peut signifier :
 Internationaler Sozialistischer Kampfbund (en français, Ligue socialiste militante internationale), une organisation politique issue d'une scission du Parti social-démocrate d'Allemagne.

ISK est un code pouvant signifier :
 couronne islandaise, la monnaie de l'Islande, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 , l'aéroport de la ville de Nasik, en Inde, selon le code AITA des aéroports.

Isk est un nom qui peut désigner :
 Isk, l'ancien nom de la commune Tiqqi, au Maroc.

Code